Maldeghem bezeichnet:

 eine Stadt in Belgien, siehe Maldegem
 ein sich nach dieser Stadt bezeichnendes Grafengeschlecht, siehe Maldeghem (Adelsgeschlecht)

Maldeghem ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Philip von Maldeghem (* 1969), deutscher Schauspieler, Regisseur und Intendant